Влади́мир Тито́в:
 Титов, Владимир Георгиевич (род. 1943) — советский и российский учёный.
 Титов, Владимир Георгиевич (род. 1947) — советский и российский космонавт.